Osoby o nazwisku Mikuć:
 Bohdan Mikuć
 Hanna Mikuć